Nakhodka er en havneby i Primorskij kraj, Rusland.

Nakhodka kan også referere til:
 Nakhodkabugten, bugten ved byen Nakhodka
 Nakhodka, Jamalo-Nenets autonome okrug, en landsby i Jamalo-Nenets autonome okrug, Rusland